Marchand steht für:
 Marchand (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Marchand (St. Lucia), Stadt in St. Lucia
 Marchand (Automobilhersteller), italienischer Automobilhersteller
 Marchand-Mercier, Bezeichnung für die Pariser Händler, die im 18. und 19. Jahrhundert Möbel und Ausstattungsstücke aller Art verkauften

Siehe auch:
 Marchant